Sjoeklinka (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Sjoeklinka (district Oktjabrski) - dorp in de Russische oblast Koersk